Instytut Ochrony Środowiska
 Inspekcja Ochrony Środowiska